Thaysen ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitta Thaysen (* 1962), deutsche Fotokünstlerin
 Uwe Thaysen (1940–2007), deutscher Politikwissenschaftler